I Stockholm kan syfta på:

 I Stockholm (sång) – en sång av Lars Winnerbäck
 I Stockholm (bok) – ett prosaverk av Alfhild Agrell